Denna artikel handlar om vinnarna av Primetime Emmy Award för bästa dramaserie.

Vinnare (urval)

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet

2010-talet

2020-talet

Referenser

Noter 

Emmy